Numele propriu Băsești se poate referi la:

Locuri din România

Numite
 Băsești, comună în județul Maramureș
 Băsești (), sat în județul Maramureș, reședința comunei Băsești;
 Râul Băsești, un curs de apă, afluent al râului Sălaj.

Numite anterior Băsești
 Livezile, sat în județul Dâmbovița, denumit în trecut Băsești;
 Begheiu Mic, sat din județul Timiș, numit Băsești, Timiș, până în 1956;
 Viișoara, sat din județul Vaslui, numit Băsești, Vaslui, până în 1964;

Nume de familie
 Gheorghe Pop de Băsești (n. 1835, Băsești - d. 1919), politician român al secolului al 19-lea și antebelic.

Alte articole conexe 

 Băsescu (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești